Epimeteu se poate referi la:
Epimeteu (mitologie) - titan, frate al lui Prometeu în mitologia greacă
Epimeteu (satelit) - satelit natural al planetei Saturn
1810 Epimetheus -  un asteroid din centura principală